«Хаген» — кодовое название немецкого тылового оборонительного рубежа, расположенного на линии от Людиново до Брянска, а затем в направлении на Трубчевск и Севск. Основным назначением рубежа «Хаген» было повышение устойчивости брянско-гомельского участка немецкой обороны и затруднение наступательных действий советских войск во время отхода гитлеровцев с орловского выступа. Рубеж состоял из полевых укреплений в виде нескольких (от 3 до 4-х) линий траншей полного профиля, которые были усилены развитой системой инженерных заграждений; возводился силами военнопленных, строительно-сапёрных частей, батальонов имперской трудовой повинности и группы «Организации Тодта», однако полностью завершить сооружение и оснащение этого рубежа немецким частям так и не удалось.

17-18 августа 1943 года завершая Орловскую операцию советские части Брянского и Центрального фронтов (правое крыло) вышли к оборонительному рубежу «Хаген», но прорвать его с ходу не смогли. Только через месяц после сильного флангового удара советских войск из района Киров—Людиново (см. Брянская операция), противник был вынужден покинуть эту позицию, отходя на рубежи линии «Пантера».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Оборонительные линии нацистской Германии
Оборонительные линии Великой Отечественной войны